królowa matka − w niektórych państwach o ustroju monarchicznym − tytuł nadawany królowej-wdowie niesprawującej funkcji głowy państwa
 królowa matka (entomologia) – wśród owadów z rzędu błonkoskrzydłych i termitów oraz wśród kornikowatych − osobnik owadziej rodziny (roju) składający jaja

Zobacz też 
 Elżbieta Bowes-Lyon − małżonka króla Jerzego VI Windsora, matka królowej Elżbiety II
 Yaa Asantewaa – przywódczyni powstania Aszanti przeciwko władzy brytyjskiej
 Valide Sultan
 Monarchini
 Elżbieta Łokietkówna